KDY steht für:
 Kongelig Dansk Yachtklub

kdy steht für:
 Keijar (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Tor-Zweigs der Orya–Tor-Sprachen in Indonesien

Abkürzung